

Cabezas de serie 

  Santiago González /  Horacio Zeballos ''(Final)
  Franco Ferreiro /  André Sá (Campeones)

<li>  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Semifinales)
<li>  Rogério Dutra da Silva /  João Souza (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 R = Retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia
 SE = Exención especial

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2011
Aberto de São Paulo 2011
Torneos de tenis en pista dura